Pagenhaus steht für

 Pagenhaus in Gotha (Thüringen), Teil von Schloss Friedenstein
 Pagenhaus (Hannover), Anfang des 18. Jahrhunderts errichtetes, heute denkmalgeschütztes Gebäude am Großen Garten in Hannover
 Pagenhaus in der italienischen Gemeinde Vaglia, siehe Villa Medici von Pratolino